Osoby o tym nazwisku:
 Anna Kaczmar – polska siatkarka
 Jacek Kaczmar – polski inżynier mechanik
 Władysław Kaczmar – polski inżynier mechanik